

Населені пункти 
 Коломбо — комерційна столиця Шрі-Ланки
 Коломбо — округ у Західній провінції Шрі-Ланки
 Коломбо — підрозділ окружного секретаріату в окрузі Коломбо

Персоналії 
 Коломбо (прізвище)

Спорт 
 Коломбо — футбольний клуб

Кінематограф 
 Коломбо — телесеріал